Artykuł przedstawia tabelarycznie i graficznie rozwój liczby mieszkańców miasta Bielefeld w Niemczech.

Od 1510 do 1870 

¹ Volkszählungsergebnis

Od 1871 do 1944 

¹ Volkszählungsergebnis

Źródło: Stadt Bielefeld

Od 1945 do 1989 

¹ Volkszählungsergebnis

Źródło: Stadt Bielefeld (bis 1970), Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (ab 1971)

Od 1990 

Źródło: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Prognoza zaludnienia 

Źródło: Bertelsmann-Stiftung

Literatura 
 Karl Friedrich Wilhelm Dieterici (Hrsg.): Mitteilungen des Statistischen Bureau's in Berlin, 1848-1861
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006,

Linki zewnętrzne 
 
 
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Kommune

Demografia Niemiec
Bielefeld
Bielefeld